Titova ulica je ime več ulic, ki so (bile) poimenovane po Josipu Brozu - Titu:
 Titova ulica, Logatec
 Titova ulica, Radeče

Glej tudi 
 Cesta maršala Tita, Jesenice
 Titov trg
 Titova cesta
 Trg maršala Tita

Josip Broz - Tito